Алиева, Лейла:
 Алиева, Лейла Ильхам кызы (род. 1984) — главный редактор журнала «Баку».
 Алиева, Лейла (род. 1986) — главный редактор департамента музыкальных и развлекательных программ ITV.
 Алиева, Лейла (род. 1997) — азербайджанская дзюдоистка.